Dance Music est un label de musique électronique britannique plus particulièrement de musique dance, eurodance. Filial de la maison de disque Ministry of Sound, le label se trouve à Londres. Anciennement, (avant 2010) le label avait pour nom Hard2Beat. Le premier single produit par ce label est Now You're Gone du DJ suédois Basshunter, ce titre a rencontré un grand succès atteignant la  du hit-parade single au Royaume-Uni. Ce label a également sorti des titres de Bob Sinclar et September.

Discographie

Albums

Singles

Liens externes 
 
 

Label de musique électronique ayant son siège au Royaume-Uni